Helm steht für:
 Helm, Kopfbedeckung
 Helm (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Helm (Heraldik), Wappenhelm in der Heraldik
 Helm (Architektur), Dach eines Turmes
 Helm AG, deutsches Chemie-Handelsunternehmen
 Helm-Wind, Wind in den Pennines, Cumbria, Nordengland
 Helm, Stiel oder Schaft eines Werkzeuges oder einer Waffe, siehe Schaft (Werkzeug)
 Helm, taktische Einheit des Ritterheeres, siehe Gleve
 Helm als Destillierhelm bzw. Brennhut, siehe Alambic
 Helm, Paketmanager zum Verwalten von Kubernetes-Applikationen

Orte:
 Helm (Wittenburg), Ortsteil der Stadt Wittenburg in Westmecklenburg
 Helm (Illinois), Ort im Marion County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Helm (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten

geografischer Objekte:
 Helm (Berg) (), Berg in den Karnischen Alpen
 Helm (Radstädter Tauern) (), Berg in den Radstädter Tauern
 Helm-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Helm Peak, Berg im Palmerland, Antarktika
 Helm Point, Landspitze an der Ostküste des Viktorialands, Antarktika

Siehe auch:

 Helme (Begriffsklärung)
 Zum Helm